22-й выпуск  Тур Даун Андер — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Австралии. Гонка прошла с 21 по 26 января 2020 года в рамках Мирового тура UCI 2020 (категория 2.UWT).

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд мирового тура и одна национальная команда Австралии. Каждая команда могла состоять не более чем из 7 велогонщиков. На старт вышли 140 гонщиков

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций 
На Туре Даун Андер 2019 разыгрываются четыре разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался оранжевой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на всех этапах: 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье и промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Лидер спринтерской классификации носит зеленую майку. Место в данной классификации определяется по очкам, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на этапах и за первые три позиции, занятые на промежуточных финишах.

Белая майка в синий горошек присуждается лидеру горной классификации, которая рассчитывается по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины категорийных подъемов в числе первых. Каждому подъему на гонке, в зависимости от его сложности, была присуждена категория: первая или вторая . Чем выше категория подъема, тем больше очков на нем разыгрывалось и больше гонщиков имели возможность их получить. 

Лидер молодёжной классификации награждался белой майкой. Данная классификация рассчитывается также, как и генеральная, но только между гонщиками, моложе 24-х лет.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиции участвующих команд определялись по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Дополнительно, после каждого этапа вручается приз самому агрессивному гонщику, который по мнению жюри гонки, был самым атакующим и активным, проявил упорство и мастерство. На следующем этапе он отмечался красным номером.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Тур Даун Андер 2020 на FirstCycling 
 
 
 
 
 

Январь 2020 года в Австралии